Tzigane steht für:

 französisch für Zigeuner (Singular)
 Tzigane (Ravel), eine Komposition von Maurice Ravel
 Eugene Tzigane (* 1981), US-amerikanischer Dirigent

Siehe auch:
 Tsiganologie